Перевощиков () — русская фамилия. Известные носители:
 
 Перевощиков, Александр Васильевич (1849—не ранее 1917) — председатель Кунгурской уездной земской управы, член Государственной думы от Пермской губернии.
 Перевощиков, Алексей Михайлович (1905—1988) — советский фотокорреспондент, фотохудожник.
 Перевощиков, Василий Матвеевич (1785—1851) — русский писатель и философ, академик.
 Перевощиков, Генрих Ксенофонтович (1937—2016) — удмуртский прозаик и журналист, народный писатель Удмуртии.
 Перевощиков, Дмитрий Матвеевич (1788—1880) — астроном, математик и механик.
 Перевощиков, Ефим Григорьевич (?—1876) — духовный писатель, знаток старопечатных книг.

См. также